maláj nyelv
 maláj nép
 Malajzia